Бергойн — фамилия. Известные носители:
 Бергойн, Джон
 Бергойн, Джон Фокс